Волмарт () један је од америчких мултинационалних малопродајних корпорација која поседује ланац хипермаркета, робних кућа и продавница са седиштем у Бентонвилу, Арканзасу, Сједињеним Државама. Компанију је основао Сем Валтон 1962. и регистровао 31. октобра 1969. године. Предузеће поседује и управља малопродајним складиштима Самов клуб. Према подацима од 30. априла 2020. предузеће има укупно 11.484 радње и клуба у 27 земаља, и делује под укупно 65 назива. Компанија послује под називом Walmart у Сједињеним Државама и Канади, Walmart de México y Centroamérica у Мексику, Asda у Уједињеном Краљевству, Seiyu у Јапану, Best Price у Индији итд. Компанија запошљава 2,2 милиона радника. Волмарт је породична компанија коју контролише породица Волтон. Сем Волтон поседује 50% компаније. Волмартове компаније у Уједињеном Краљевству, Јужној Америци и Кини су веома успешне док су у Немачкој и Јапану углавном неуспешне.

Број продавница по државама 
Локације према подацима од 4. маја 2020

Референце

Литература 
 
 
 
 
 
 {{Cite book | ref = harv | last = Vance | first = Sandra Stringer | last2 = Scott | first2 = Roy V. | year = 1997 | title = Wal-Mart: A History of Sam Walton's Retail Phenomenon | url = | location = New York | publisher = Twayne Publishers | isbn = 978-0-8057-9832-6 | }

Спољашње везе 

 
 Wal-Mart Stores Corporate Site

Предузећа из САД